Abaixo a lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2008 (ano-base 2010).

PIB
Bahia
2008 no Brasil
Municipios pib 2008